Erebia ethus är en fjärilsart som beskrevs av Fabricius 1793. Erebia ethus ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
ethus